

Sigle
 Golden State Warriors – squadra di pallacanestro della NBA

Codici 
 gsw – codice ISO 639-3 della lingua svizzero tedesca